Юлия Фишер (; род. , Мюнхен) — немецкая , , .

Биография 
Мать Юлии, пианистка и музыкальный педагог Вера Кренкова, принадлежавшая к немецкому меньшинству в Словакии, эмигрировала в ФРГ в 1972 году. Отец, математик Франк-Михаэль Фишер, в том же году переехал в ФРГ из ГДР. Юлия начала учиться игре на скрипке в четырёхлетнем возрасте. В 9 лет поступила в Музыкальную академию Мюнхена (класс проф. Анны Чумаченко). Стала лауреатом конкурса скрипачей имени Менухина в 1995 году и победительницей Конкурса молодых музыкантов «Евровидение» в Лиссабоне в 1996 году С этого времени началась её концертная карьера.

В новогоднем концерте 2008 году во Франкфурте-на-Майне дебютировала как пианистка, исполнив концерт Эдварда Грига.

Личная жизнь 
Живёт в Гаутинге вместе с мужем и двумя детьми.

Репертуар 
Бах, Вивальди, Мендельсон, Брамс, Чайковский, Глазунов, Прокофьев, Хачатурян, Паганини, Камиль Сен-Санс.

Творческие контакты 
Выступала с крупнейшими оркестрами мира под руководством известных дирижёров. Играла в ансамбле с Ларсом Фогтом, Т. Циммерман и др.

Признание 
Премия ЭХО-классик (2005), премия Diapason d’Or (2005), Бетховенское кольцо (Бонн) (2005), премия Музыкального журнала Би-Би-Си (2006), премия Diapason d’Or (2006), премия ЭХО-классик (2007), премия фирмы Граммофон (2007).

Примечания

Ссылки 

 Персональный сайт
 Фотографии
 Сайт о Юлии Фишер
 Юлия Фишер на сайте Петербургской филармонии

Академические музыканты Германии